Pierre Boisson ist der Name folgender Personen:

* Pierre Boisson (Generalgouverneur) (1894–1948), französischer Generalgouverneur
 Pierre Boisson (Sportschütze) (* 1930), monegassischer Sportschütze